Cantonul Autrey-lès-Gray este un canton din arondismentul Vesoul, departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Comune 

|-
| Attricourt || align="right" | 41 || align="right" | 70100 || align="right" | 70032
|-
| Autrey-lès-Gray || align="right" | 497 || align="right" | 70100 || align="right" | 70041
|-
| Auvet-et-la-Chapelotte || align="right" | 266 || align="right" | 70100 || align="right" | 70043
|-
| Bouhans-et-Feurg || align="right" | 239 || align="right" | 70100 || align="right" | 70080
|-
| Broye-les-Loups-et-Verfontaine || align="right" | 83 || align="right" | 70100 || align="right" | 70100
|-
| Chargey-lès-Gray || align="right" | 615 || align="right" | 70100 || align="right" | 70132
|-
| Écuelle || align="right" | 87 || align="right" | 70600 || align="right" | 70211
|-
| Essertenne-et-Cecey || align="right" | 337 || align="right" | 70100 || align="right" | 70220
|-
| Fahy-lès-Autrey || align="right" | 112 || align="right" | 70100 || align="right" | 70225
|-
| Lœuilley || align="right" | 103 || align="right" | 70100 || align="right" | 70305
|-
| Mantoche || align="right" | 511 || align="right" | 70100 || align="right" | 70331
|-
| Montureux-et-Prantigny || align="right" | 207 || align="right" | 70100 || align="right" | 70371
|-
| Nantilly || align="right" | 452 || align="right" | 70100 || align="right" | 70376
|-
| Oyrières || align="right" | 450 || align="right" | 70600 || align="right" | 70402
|-
| Poyans || align="right" | 138 || align="right" | 70100 || align="right" | 70422
|-
| Rigny || align="right" | 586 || align="right" | 70100 || align="right" | 70446
|-
| Vars || align="right" | 190 || align="right" | 70600 || align="right" | 70523
|}
 
 

Cantoane în Haute-Saône